Trebula si può riferire a degli scavi archeologici:

nel Lazio:
 Trebula Mutuesca nei pressi di Monteleone Sabino
 Trebula Suffenas sita a sud-est di Tivoli

in Campania
 Trebula Balliensis, odierna Treglia, frazione del Comune di Pontelatone, in provincia di Caserta

in Abruzzo:
 Trebula sita nel comune di Quadri